Car wash est la traduction anglaise de Station de lavage ou lave-auto. Ce mot peut également désigner :
 Car Wash est un film américain de 1976 réalisé par Michael Schultz.
 Car Wash est une chanson des Rose Royce composée initialement comme bande originale du film précédent, et réinterprétée en 2004 par Christina Aguilera et Missy Elliot dans la bande originale du dessin animé Gang de requins.
 Car Wash est un court-métrage de 2005 réalisé par Pascal Rambert.